Rue de la Pompe – ulica w Paryżu
 Rue de la Pompe – stacja metra w Paryżu